Məmməd Quliyev ist der Name folgender Personen:
* Məmməd Quliyev (Komponist) (1936–2001), sowjetisch-aserbaidschanischer Komponist
 Məmməd Quliyev (Fußballspieler) (* 1995), aserbaidschanischer Fußballspieler